Трисеребропентаиттербий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
серебра и иттербия
с формулой YbAg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Трисеребропентаиттербий образует кристаллы
,
структура типа триборида пентахрома CrB
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 552 °C.

Примечания